«Жасмин» () — фильм режиссёра Вуди Аллена, одна из немногих его кинокартин, снятых в драматическом жанре. Мировая премьера фильма состоялась 26 июля 2013 года (ограниченный прокат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе), в широкий американский прокат «Жасмин» вышел 23 августа. Релиз в России под эгидой дистрибьютора «Централ Партнершип» — 26 сентября.

Главную роль исполняет Кейт Бланшетт, создавшая у Аллена, как отмечали критики, один из сильнейших образов в карьере. Актриса входила во все аналитические списки грядущих номинантов на «Оскар» за лучшую женскую роль. За эту актёрскую работу она была удостоена многочисленных наград, в том числе «Золотого глобуса», BAFTA и «Оскара».

Согласно вердикту представителей кинопрессы, принявших «Жасмин» крайне тепло, Аллен создал лучшую ленту со времён «Пуль над Бродвеем» (1994). Некоторые обозреватели нашли схожесть «Жасмин» с сюжетом знаковой пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“» и её классической экранизацией 1951 года.

Сюжет 
Хэл (Алек Болдуин) и Жасмин (Кейт Бланшетт) Фрэнсис, супружеская пара мультимиллионеров, живут в порочном мире богатства и вседозволенности, лавируя между особняками, яхтами и состоятельными друзьями. В один день всё рушится — мошенник Хэл терпит крах в своих финансовых замыслах и отправляется в тюрьму (так, по крайней мере, это представляется в разговорах действующих лиц в первой половине фильма). Для Жасмин ситуация осложняется тем, что незадолго до ареста Хэл признался ей в измене.

Подавленная и разорённая Жасмин переезжает в Сан-Франциско, к небогатой Джинджер (Салли Хокинс), вместе с которой она выросла у приёмных родителей, . В тюрьме Хэл завершает жизнь самоубийством, повесившись в собственной камере. Его родной сын от предыдущего брака Дэнни (Олден Эйренрайк) обрывает все контакты с и без того настрадавшейся Жасмин, считая её виновной в произошедшем.

Жасмин начинает увлекаться алкоголем. Она устраивается на работу в местную стоматологию секретарём дантиста, доктора Фликера (Майкл Стулбарг), но вскоре увольняется из-за сексуальных домогательств со стороны шефа. Жасмин начинает казаться, что жить больше незачем, пока она не встречает перспективного дипломата Дуайта Уэстлейка (Питер Сарсгаард), стремящегося стать конгрессменом. После более близкого общения Уэстлейк изъявляет желание жениться на Жасмин, не зная деталей её прошлого.

Случайная встреча Уэстлейка и бывшего мужа Джинджер, Огги (Эндрю Дайс Клэй), меняет все его планы. Огги, озлоблённый на всё семейство Фрэнсис, рассказывает Дуайту всё о личной жизни Жасмин. Кроме того, он сообщает Жасмин про Дэнни, который сейчас работает в магазине музыкальных инструментов. Выясняется, что Хэла полиции сдала сама Жасмин, стараясь отомстить ему за многочисленные измены. Вслед за разоблачением Жасмин лжёт сестре о том, что собирается выйти замуж за Дуайта и съезжает с её квартиры.

В финальной сцене Жасмин, сидя на скамейке, говорит сама с собой, не имея понятия, как жить дальше. В её голове звучит песня Blue Moon, под которую они с Хэлом познакомились, но она впервые не может вспомнить слов.

В ролях 

 Кейт Бланшетт — Жанетт «Жасмин» Фрэнсис
 Салли Хокинс — Джинджер
 Бобби Каннавале — Чили
 Алек Болдуин — Гарольд «Хэл» Фрэнсис
 Питер Сарсгаард — Дуайт Уэстлейк
 Луи Си Кей — Эл
 Эндрю Дайс Клэй — Огги
 Майкл Стулбарг — доктор Фликер
 Тэмми Бланчард — Джейн
 Макс Каселла — Эдди
 Олден Эйренрайк — Дэнни Фрэнсис

Создание 
В марте 2012 года было объявлено, что Аллен хочет видеть в главной роли своего следующего проекта обладательницу премии «Оскар» Кейт Бланшетт. В июне того же года участие Бланшетт в картине было официально подтверждено, а к составу съёмочной группы присоединился и практически весь актёрский ансамбль.

Съёмки ленты проходили в конце 2012 года в Нью-Йорке и Сан-Франциско. В январе 2013 года Аллен сообщил, что дал своему фильму название Blue Jasmine, которое в России было локализовано как «Жасмин». «Жасмин» — это имя главной героини, а оригинальное название фильма Blue Jasmine можно перевести на русский как «грустная, печальная Жасмин».

Дизайном части костюмов для кинокартины занимался лично Карл Лагерфельд, поддерживавший тёплые отношения с Бланшетт. Дизайнер Сьюзи Бензингер вспоминала:

Для вхождения в сложный образ алкоголички, чья жизнь в один момент перевернулась с ног на голову, Бланшетт «наслаждалась прекрасным вином» и наблюдала за женщинами, попавшими в схожие ситуации, в частности, изучила жизнь Рут Мейдофф, супруги скандально известного афериста Бернарда Мейдоффа.

Критика 
Фильм получил положительные отзывы. Питер Треверс, критик из знаменитого журнала Rolling Stone, поставил фильму 3,5 звезды из 4, похвалив игру Кейт Бланшетт. На сайте Roger Ebert фильм удостоился 3 звезд из 4.
Сьюзан Влощина: «Фильм Вуди Аллена — это вещь радости в наши дни, и, кажется, близок по драматичности к „Матч Пойнт“».
На Rotten Tomatoes из всех рецензий 91 % оказались положительными. Зрители на IMDb оценили фильм на 7,3. Средний балл на Metacritic составляет 78 из 100.

Награды

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы-драмы США
Независимые фильмы США
Фильмы США 2013 года
Фильмы 2013 года